Ploské può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Ploské, comune del distretto di Revúca, nella regione di Banská Bystrica
Ploské, comune del distretto di Košice-okolie, nella regione di Košice